Шеньковка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Корзовского сельского поселения. Население — 26 жителей (2007 год).

История 
По состоянию на 1910 год в деревне проживало 160 человек.

До 1924 года Шеньковка находилась в составе Хиславичской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Позже — в составе Хиславичского района.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

География 
Расположена в юго-западной части области в 11 км к северо-западу от Хиславичей, на берегу реки Лызка.

По данным справочников 1981, 1993 годов Шеньковка — деревня Лобановского сельсовета Хиславичского района.
 
В 1 версте севернее находилось исчезнувшее селение Притыкино.

Транспорт 
В 43 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Стодолище на линии Смоленск — Рославль, в 43 км западнее автодороги  Орёл — Витебск.

Примечания 

Населённые пункты на реке Лызка
Населённые пункты Хиславичского района